Le terme petite mort peut évoquer :
 l'orgasme ;
 le sommeil ;
 La Petite Mort, court métrage de François Ozon sorti en 1995 ;
 La Petite Mort, série de bandes dessinées de Davy Mourier depuis 2013.
 La Petite Mort, web-série diffusée depuis 2017 inspirée de la bande dessinée.